Alexander Kühl steht für:

* Alexander Kühl (Basketballspieler) (* 1973), deutscher Basketballspieler
 Alexander Kühl (Autor) (* 1973), deutscher Schriftsteller